Donaudurchbruch bezeichnet
 den Donaudurchbruch bei Weltenburg
 den Donaudurchbruch bei Beuron
 den Donaudurchbruch Eisernes Tor
 allgemein ein von der Donau durchflossenes Durchbruchstal, siehe Durchbruchstal #Donau